Leinert ist der Familienname folgender Personen:

 A. Rudolf Leinert (1898–1969), deutscher Schriftsteller
 Friedrich Leinert (1908–1975), deutscher Komponist und Musikwissenschaftler
 Michael Leinert (* 1942), freischaffender Regisseur, Dramaturg, Dozent und Autor
 Richard Leinert (1903–1962), niedersächsischer Politiker (SPD)
 Robert Leinert (1873–1940), deutscher Politiker (SPD) und von 1918 bis 1924 Oberbürgermeister von Hannover
 Susan Owen-Leinert (* 1958), US-amerikanische Opernsängerin und Gesangspädagogin
Siehe auch:
 Villa Leinert